Колонија Калифорнија има више значења:

 Колонија Калифорнија (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Колонија Калифорнија (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику